Beavis and Butt-Head: The Mike Judge Collection es una serie de tres cajas de DVD de MTV y Paramount Home Entertainment, cada una de las cuales contiene 40 episodios de Beavis and Butt-Head elegidos por el creador de la serie Mike Judge y características especiales como entrevistas y videos musicales. La primera entrada de la serie se publicó el 8 de noviembre de 2005, mientras que los dos últimos volúmenes se publicaron en 2006.

En 2007, se lanzó un conjunto completo de los tres DVD, que incluía el contenido de los tres volúmenes, así como la película Beavis and Butt-Head Do America . En 2012, el conjunto se reeditó como un solo DVD.

Mike Judge Collection también se lanzó en tres volúmenes en formato UMD para PlayStation Portable . Debido al espacio limitado de los UMD, se eliminaron las funciones especiales y se redujo la cantidad de episodios en cada volumen.

El 14 de febrero de 2017, MTV lanzó Beavis and Butt-Head: The Complete Collection, un conjunto de 12 discos que contiene los tres volúmenes publicados anteriormente de The Mike Judge Collection, junto con una edición especial para coleccionistas de Beavis and Butt-Head Do America .

El regreso Beavis y Butt-Head en DVD 
En julio de 2005, comenzaron a circular informes en varios sitios web de que una pancarta encontrada en la Comic-Con de ese año proclamaba que vendría un nuevo DVD de Beavis and Butt-Head . La noticia fue divulgada rápidamente por TVShowsOnDVD.com : el 8 de noviembre de 2005 se lanzaría un nuevo DVD de Beavis and Butt-Head . Se reveló que el conjunto contenía 40 episodios, incluidos los cortes del director de ciertos episodios y algunos de los segmentos del video musical. Nuevos informes posteriores revelaron que 23 de los episodios serían cortes del director, 11 videos musicales estarían en el set y el set contendría promociones, entrevistas y la primera parte de una nueva entrevista titulada "Taint of Greatness: The Journey of Beavis". y Butt-Head".

Videos musicales 
Beavis and Butt-Head: The Mike Judge Collection se destaca porque es una de las pocas veces que un lanzamiento de video casero del programa ha conservado segmentos de videos musicales. Todos los lanzamientos anteriores de VHS y DVD carecían de estos segmentos, excepto los lanzamientos de VHS de Beavis and Butt-Head Do Christmas, Hard Cash y Too Dumb for TV, y el último disco del segundo y último set de Time-Life, presumiblemente debido a la dificultad que implica adquirir los derechos musicales de los videos. Este último disco, titulado Hard Cash, parecía haber dejado espacio para cuatro videos musicales ya que contenía la mitad de los episodios (un VHS) de la mayoría de los otros volúmenes (típicamente la combinación de contenido que antes ocupaba dos cintas VHS).

Cortes del director 
Algunos de los episodios de The Mike Judge Collection se cambiaron y editaron del original. Esos cambios incluyen tanto "Cortes de Escenas" como "Ediciones de Líneas".

Volúmen 1 

 " No Laughing ": se cortó parte del canto del dúo después de que se les dijo que estaban suspendidos. La escena donde el dúo contempla su castigo en el baño ha sido cortada. Se ha cortado el "Corte de insectos" (copia al carbón de "Césped y jardín"). Se cortó parte del diálogo que el profesor de educación sexual le gritaba a Butt-Head al final.
 "Home Improvement": se cortó la escena con Beavis y Butt-Head viendo la televisión al principio. La línea "Échale un vistazo, Butt-Head, diluyente de pintura" (junto con su descargo de responsabilidad) se ha editado a "Échale un vistazo, Butt-Head". Se cortó la escena final con ellos atrapados en el tráfico en la cortadora de césped. Aunque el diluyente de pintura y la pintura del gato se agregaron nuevamente.
 "Lawn And Garden": la línea de Butt-Head "Bienvenido a la jungla bebé, vas a morir" ha sido eliminada.
 "The Crush": se cortó la primera línea del reportero que decía "Y ahora parece que la explosión no solo mató a todos los que estaban dentro del edificio". Y algunas otras líneas de los otros reporteros al principio. Cuando están comiendo nachos, se cortó la escena en la que se ve una cucaracha entrar en los nachos de Beavis y él se come la cucaracha. También cuando están rockeando hacia fuera al final se corta.
 " Plate Frisbee ": Recortan algunas de las escenas donde el obrero de la construcción está martillando. Mientras muestran los dos camiones de 18 ruedas, cortan donde muestran a los dos tipos que los conducen. Además, eliminaron al conductor del camión de 18 ruedas que conduce la línea Strike Anywhere Matches "Huh, parece que me voy a estrellar. . . Sí."
 "Patients Patients": en la última escena, la línea "Qué, intenta hablar con la boca en lugar de con el trasero" se editó a "Qué".
 "Blackout": Se cortaron las primeras líneas de las mujeres bomberos en la televisión "Dígale al comisario que necesitamos ese helicóptero. No me importa lo que cueste. ¡No, no estoy contribuyendo!" Y luego, justo después de la línea de Beavis, "This sucks" también se corta.
 "Rabias Scare": cuando van al hospital, la línea de la señora de la recepción, "¿Puedo ayudarlo?", se corta.
 "1-900-BEAVIS": Las líneas, "Ella dijo algo", "Hola Beavis, creo que acabo de vacunarme", "Oye, tal vez escuchemos un poco de viento en el trasero" y "Eso sería genial" se han eliminado. .
 "Madame Blavatsky": la escena de lucha de Beavis y Butt-Head al final se interrumpe, también se ha editado la línea de Madam Blavatsky, cuando dice "El fin del mundo".
 "Late Night With Butt-Head": se eliminó el primer minuto y medio de este episodio; en su lugar, comienza con Beavis y Butt-Head presentando la idea de su programa de entrevistas. Se eliminó la aparición de la voz cameo de Letterman. Además, Beavis y Butt-Head celebrando con un canto de guitarra después de lanzar con éxito su programa han sido eliminados. Estas escenas todavía están intactas en los DVD de Time-Life agotados.
 "Pool Toys": cuando están en el tractor, los recortan haciendo su canto de guitarra aérea.
 "Right On": se eliminó una escena en la que Beavis y Butt-Head están haciendo su canto de guitarra después de descubrir que estarán en el programa de Gus Baker. Además, al final, se eliminó la línea de Butt-Head "No estaría de más limpiarse de vez en cuando".
 "Date Bait": se eliminó la escena en la que Beavis y Butt-Head están en el sofá con un resfriado y Butt-Head haciendo "Handbanging-Sneeze" (que también muestra el letrero de Metal).
 "¿Butt Is It Art?" : Cuando terminaron de ponerle las tetas más grandes a Dolly, cortaron al guardia junto a la pintura, hurgando su nariz y limpiándose el dedo en la pintura. Además, cuando están tratando de robar la pintura, eliminan al guardia en el fondo hasta que aparece y detiene a Beavis.
 "Figure Drawing": se elimina el comentario de los maestros sobre la enseñanza de una clase de aromaterapia. También se cortaron tres o cuatro líneas después de que Beavis y Butt-Head reorganizaran las letras en el letrero. Se hicieron varios otros cortes de diálogo a lo largo. Estas ediciones se corrigen en los DVD de Time-Life agotados.
 "Mr. Anderson's Balls": cuando están vendiendo las pelotas de golf, se corta la línea de Beavis "Y encajan justo en el agujero".
 "Teen Talk": se eliminó la escena en la que Beavis y Butt-Head hacen su canto de guitarra aérea después de que Lolita y Tanqueray preguntan si quieren besarse detrás de las gradas.
 "Manners Suck": se elimina el final en el que Beavis y Butt-Head están en los puestos haciendo caca cortésmente, aunque se puede encontrar como un huevo de Pascua en el primer DVD.
 "The Pipe of Doom": la línea del oficial de policía "¡Congelen, chicos punk!" se ha abreviado a "¡Congelen, punks!" También cortan cuando Butt-Head le dice a Beavis "Averigua cómo sacarme de esta tubería". Beavis se hurga la nariz mientras piensa, pero lo cambian donde está parado allí.
 "Beavis y Butt-Head vs. The Vending Machines": uno de los comerciales cerca del final cuando Butt-Head está comiendo los nachos se corta "No pude entenderlo Chuck, dijo que volvería enseguida, pero me dejó de pie junto a la máquina expendedora. "
 "Held Back": en la escena en la que Beavis y Butt-Head están en tercer grado y no caben en las sillas, las líneas "Este escritorio me está poniendo rígido" y "Ni siquiera tengo espacio para un rígido " se han eliminado.
 "Choke": cuando Beavis le habla al operador del 911, la línea "Ummm, ¿es este como uno de esos números del 976? Ummm, ¿qué llevas puesto?" se corta.
 "Safe House": se eliminó una escena con Beavis, Butt-Head y Todd viendo un segmento divertido de "World of Bikini Sports", cuando la chica en bikini le dice al presentador de deportes que quite las manos de su trasero.
 "Tainted Meat": se eliminó la sección central de la transmisión de noticias que hablaba de "un nuevo parásito feroz", aunque se puede encontrar como un huevo de Pascua en el segundo DVD.
 "Dream On": el dúo canta e inventa sus propias letras de canciones temáticas de Brady Bunch.
 "Beverly Buttbillies": una vez que extraen el petróleo, hay algunas líneas que se han eliminado.

Volumen 2 

 "Bungholio: Lord of the Harvest": se eliminó la escena en la que Beavis le muestra a Butt-Head su disfraz de "Wussy" (Stewart) y canta una línea de "Seventeen" de Winger antes de ser abofeteado por Butt-Head. Sin embargo, esto se debió a una amenaza de demanda, en lugar de que el director lo retirara a su voluntad.

Volumen 3 

 "Head Lice": cuando Butt-Head está pensando en una forma de deshacerse de los piojos, cortan la burbuja de pensamiento de Butt-Head que tiene un exterminador de insectos y luego una mosca que entra y es eliminada. Luego, su burbuja desaparece y donde estaba el eliminador de insectos en su burbuja está allí ahora.
 "Ding-Dong-Ditch": cuando se esconden detrás del árbol en la segunda casa, cortan "Dos horas después", pero dejan "Una hora después".
 "Huh-Huh-Humbug": la canción que Beavis canta cuando llega a casa se ha cambiado de "Jingle Bells" a "Winter Wonderland".
 "Wood Shop": la escena en la que Beavis y Butt-Head cortan la silla del maestro en pedazos con la sierra, luego Beavis y Butt-Head intentan levantar la mesa y el maestro grita "¿Qué diablos estás haciendo? !, ¡Los voy a matar dos idiotas!" fueron eliminados y editados para mostrar solo a Butt-Head tratando de levantar la mesa y al maestro gritando "Oye, ¿qué demonios estás haciendo? !"
 "Impotence": Se eliminó la línea "Ayúdame, tengo impotencia".

DVD

Volúmen 1 
El volumen 1 de Beavis and Butt-Head: The Mike Judge Collection se lanzó el 8 de noviembre de 2005 y contiene los siguientes 40 episodios (Los cortes del director se indican con un asterisco "*"):
 
 

Volume 1, Disc 1

"No Laughing" *

"Home Improvement" *

"Lawn and Garden" *

"Washing the Dog"

"The Crush" *

"Plate Frisbee" *

"Most Wanted"

"They're Coming to Take Me Away, Huh Huh"

"Patients Patients" *

"Blackout!" *

"Rabies Scare" *

"1-900-BEAVIS" *

"Madame Blavatsky" *

"Late Night with Butt-Head" *

"Pool Toys" *

"The Final Judgment of Beavis"

"Right On" *

"Date Bait" *

"Butt Is It Art?" *

"Figure Drawing" *

Volume 1, Disc 2

"Mr. Anderson's Balls" *edited

"Teen Talk" *edited

"Manners Suck" *edited

"The Pipe of Doom" *edited

"Safe Driving"

"Liar! Liar!"

"Generation in Crisis"

"Beavis and Butt-Head vs. the Vending Machine" *edited

"Radio Sweethearts"

"The Great Cornholio"

"Held Back" *edited

"Choke" *edited

"Killing Time"

"Safe House" *edited

"Dude, a Reward"

"Walkathon"

"Temporary Insanity"

"Tainted Meat" *edited

"Dream On" *edited

"Beaverly Buttbillies" *edited

Volume 1, Disc 3

Music videos:

Matthew Sweet: "Superdeformed"

Pantera: "This Love"

Moist: "Push"

Deus: "Suds & Soda"

Grim Reaper: "Fear No Evil"

Monster Magnet: "Negasonic Teenage Warhead"

Korn: "Blind"

Catherine Wheel: "Way Down"

Beastie Boys: "Pass the Mic"

Wilco: "Box Full of Letters"

Hum: "Stars"

Taint of Greatness: The Journey of Beavis and Butt-Head Part 1

Special appearances:

1994 Video Music Awards

1994 Video Music Awards with David Letterman

1996 Video Music Awards

Beavis and Butt-Head Thanksgiving Special with Kurt Loder

Promos

Clinton Promo

Waco Promo

Dumb Fun in the Sun Promo

Montages

Greatest Hits

Terms of Endearment

Volumen 2 
El volumen 2 de Beavis and Butt-Head: The Mike Judge Collection se lanzó el 13 de junio de 2006 (adelantado desde la fecha original del 6 de junio de 2006). El conjunto contiene 40 episodios (incluidos 17 nuevos en DVD), 13 videos musicales, la Parte II de "Taint of Greatness: The Journey of Beavis and Butt-Head", segmentos no emitidos anteriormente y otras características.
 
 

Volume 2, Disc 1

"Plastic Surgin'"

"Stewart Moves Away"

"Top o' the Mountain"

"Bad Dog"

"Lightning Strikes"

"Party"

"What's the Deal?"

"Wet Behind the Rears"

"Animation Sucks"

"Candy Sale"

"Here Comes the Bride's Butt"

"Pregnant Pause"

"Oil Change"

"The History of Women"

"Beavis, Can You Spare a Dime?"

"Premature Evacuation"

"Bang the Drum Slowly Dumbass"

"Close Encounters"

"Vidiots"

"Tired"

Volume 2, Disc 2

"Whiplash"

"Spare Me"

"Womyn"

"Murder Site"

"Another Friday Night"

"Patsies"

"Spanish Fly"

"Sexual Harassment"

"Green Thumbs"

"Bus Trip"

"Blood Pressure"

"Feel a Cop"

"U.S. History"

"Date Watchers"

"Gang of Two"

"Stewart Is Missing"

"Prank Call"

"Babysitting"

"Buttniks"

"Bungholio: Lord of the Harvest" *edited

Volume 2, Disc 3

Music videos:

Beastie Boys: "Sabotage"

Seaweed: "Kid Candy"

Pantera: "I'm Broken"

Mercyful Fate: "The Bellwitch"

Compulsion: "Delivery"

Madonna: "Secret"

Six Finger Satellite: "Parlor Games"

Pizzicato 5: "Twiggy, Twiggy"

Rush: "Stick It Out"

Radiohead: "Fake Plastic Trees"

Extreme: "Hole Hearted"

Helium: "Pat's Trick"

MC 900 Ft. Jesus: "If I Only Had a Brain"

Taint of Greatness: The Journey of Beavis and Butt-Head Part 2

Special appearances:

Butt-Bowl '94

Butt-Bowl '95

Butt-Bowl '96

MTV's 20th Anniversary Special

Calvin Klein Ad Parodies

Moron-a-Thon Clips featuring Snoop Dogg

Unaired I Love the '90s Segment

Promos:

Premiere Promo

Moron-a-Thon Promo

New Episodes Promo

Montages

Memories of Love

Friends and Neighbors

Volumen 3 
El volumen 3 de Beavis and Butt-Head: The Mike Judge Collection fue lanzado el 1 de agosto de 2006. Esta colección incluye 42 episodios, el corto sin cortes "Frog Baseball" de Beavis y Butt-Head, 15 videos musicales (incluidos Soundgarden, Alice Cooper y Sonic Youth ), raras apariciones especiales y promociones, y la Parte III de "Taint of Greatness: The Viaje de Beavis y Butt-Head".
 
 

Volume 3, Disc 1

"No Service"

"Sprout"

"Yard Sale"

"P.T.A."

"Substitute"

"Shopping List"

"Buy Beer"

"A Very Special Episode"

"Just for Girls"

"Head Lice" *

"Vaya Con Cornholio"

"Nose Bleed"

"Underwear"

"Follow Me"

"On Strike"

"Take a Lap"

"Pierced"

"Ding-Dong-Ditch" *Edited

"Huh-Huh-Humbug" *Edited

"It's a Miserable Life"

Volume 3, Disc 2

"Citizens' Arrest"

"A Great Day"

"Dumbasses Anonymous"

"Wood Shop" *

"Shopping Cart"

"Bride of Butt-Head"

"Special Delivery"

"T.V. Violence"

"The Miracle That is Beavis"

"Impotence" *

"Inventors"

"Canned"

"Drinking Butt-ies"

"Garage Band"

"Die Fly, Die!"

"Breakdown"

"Speech Therapy"

"Work Is Death"

"Graduation Day"

"Butt Flambé"

"Leave it to Beavis"

"Beavis and Butt-Head Are Dead"

Volume 3, Disc 3

Music videos:

Stakka Bo: "Here We Go"

Crowbar: "Existence is Punishment"

Salt-N-Pepa (featuring En Vogue): "Whatta Man"

Poison: "I Want Action"

2 Unlimited: "Get Ready for This"

Tripping Daisy: "I Got a Girl"

The Jesus Lizard: "Glamorous"

Sonic Youth: "Dirty Boots"

Soundgarden: "Spoonman"

Jon Spencer Blues Explosion: "Dang"

PJ Harvey: "Down By the Water"

Alice Cooper: "Teenage Frankenstein"

Toadies: "Possum Kingdom"

Rollins Band: "Liar"

Paul Broucek: "Hollywood Halloween"

The uncut pilot episode, "Frog Baseball"

Taint of Greatness: The Journey of Beavis and Butt-Head, Part 3

Special appearances:

Beavis and Butt-Head Yule Log Clips

Letters to Santa Butt-Head

'97 Press Conference Shorts

Interview with Chris Connelly

2005 VMAs

Promos:

Beavis and Butt-Head Movie Shorts and Promos

Sunday Stxew Promos

Holiday Gifts Promo

Mike Judge's Most Wanted 
Un DVD muy simple fue lanzado el 4 de octubre de 2011. Solo incluye 20 capítulos tomados de los tomos, este DVD comparado con los tomos no contiene los videos musicales, incluye las 3 partes de "The Taint of Greatness", el piloto original "Frog Baseball" y clips previos de la temporada 8. Lanzado como un solo disco:
 
 

Disc

"Lightning Strikes"

"A Very Special Episode"

"Die Fly, Die!"

"Stewart is Missing"

"Close Encounters"

"Nose Bleed"

"Plastic Surgin'"

"Tired"

"Candy Sale"

"Date Bait"

"Animation Sucks"

"Impotence"

"Beaverly Buttbillies"

"Sexual Harassment"

"Prank Call"

"Substitute"

"Follow Me"

"Bus Trip"

"Safe House"

"The Grat Cornholio"

Special Features:

The uncut pilot episode, "Frog Baseball"

Taint of Greatness: The Journey of Beavis and Butt-Head

Preview clips from Season 8

Volumen 4 
Aunque no está etiquetado como una colección de Mike Judge, el Volumen 4 de Beavis and Butt-Head de Mike Judge se lanzó el 14 de febrero de 2012 y contiene los 12 episodios de la octava temporada del programa completamente sin cortes con todos los videos musicales y clips de reality show intactos, el 2011 Panel de Comic-Con de San Diego con Mike Judge y Johnny Knoxville, Beavis & Butt-Head Interruptions, y más. Lanzado como un DVD de 2 discos y un Blu-ray de un solo disco.
 
 

DVD, Disc 1

"Werewolves of Highland" / "Crying"

"Daughter's Hand" / "Tech Support"

"Holy Cornholio"

"Drones"

"Supersize Me" / "Bathroom Break"

"The Rat" / "Spill"

DVD, Disc 2

"Doomsday" / "Dumb Design"

"Copy Machine" / "Holding"

"Used Car" / "Bounty Hunters"

"Time Machine" / "Massage"

"School Test" / "Snitchers"

"Whorehouse" / "Going Down"

Special Features:

2011 San Diego Comic-Con Panel

Beavis & Butt-Head Interruptions

Silence Your Cell Phone

Blu-ray

"Werewolves of Highland" / "Crying"

"Daughter's Hand" / "Tech Support"

"Holy Cornholio"

"Drones"

"Supersize Me" / "Bathroom Break"

"The Rat" / "Spill"

"Doomsday" / "Dumb Design"

"Copy Machine" / "Holding"

"Used Car" / "Bounty Hunters"

"Time Machine" / "Massage"

"School Test" / "Snitchers"

"Whorehouse" / "Going Down"

Special Features:

2011 San Diego Comic-Con Panel

Beavis & Butt-Head Interruptions

Silence Your Cell Phone

enlaces externos 

 Lanzamientos de Beavis and Butt-Head en TVShowsOnDVD.com (incluye los tres volúmenes de The Mike Judge Collection )
 Colección Mike Judge en MTV.com

Beavis and Butthead